Пантелеиха — река на крайнем северо-востоке России, в Нижнеколымском районе Якутии.

Длина реки — 132 км. Площадь водосборного бассейна насчитывает 1630 км².

По данным государственного водного реестра России относится к Анадыро-Колымскому бассейновому округу. Код водного объекта — 19010400112119000073240.

География 
Берёт начало у южного подножия хребта Белая Стрелка на высоте около 200 метров над уровнем моря. Впадает в реку Колыма справа на расстоянии 120 км от устья. Недалеко от устья Пантелеихи расположен посёлок Черский.

История названия 
В районе современного посёлка в Колыму впадает река Пантелеиха, где, вероятно, находились родовые угодья юкагирских князцов Пантели и Корали.

Примечания 

Притоки Колымы
Реки Нижнеколымского района